Litworowy Żleb – dolinka w Tatrach Wysokich, odnoga Doliny Białej Wody
 Litworowy Żleb – żleb w Dolinie Roztoki w Tatrach Wysokich
 Litworowy Żleb – żleb w Tatrach Zachodnich, odnoga Doliny Chochołowskiej